Allan Marques Loureiro – calciatore brasiliano
 Augusto Pereira Loureiro – calciatore portoghese
 Cléber Santana Loureiro – calciatore brasiliano
 Felipe Jorge Loureiro – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Kiko Loureiro – chitarrista brasiliano
 Luís Loureiro – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Luís Filipe Loureiro Comparato, noto come Doc Comparato – drammaturgo, autore televisivo e sceneggiatore brasiliano
 Manel Loureiro – scrittore e avvocato spagnolo
 Sebastião Loureiro da Silva – calciatore portoghese
 Valentim Loureiro – militare, politico e imprenditore portoghese